Deer Creek, census-designated place située en Arizona ;
 Deer Creek (Illinois) ;
 Deer Creek (Minnesota) ;
 Deer Creek (Oklahoma).

Homonymie de localités aux États-Unis